Shillingford bezeichnet:

 Orte in England:
 Shillingford (Ort), Dorf in der Nähe von Wallingford in Oxfordshire
 Shillingford, ein historischer Name des Dorfes Shellingford in der Nähe von Faringdon in Oxfordshire
 Shillingford (Devon), Dorf in der Nähe von Bampton
 Shillingford St. George, Dorf in der Nähe von Exeter in Devon
 Shillingford Abbot, Dorf südlich von Exeter

 Personen:
 Gloria Shillingford, dominikanische Erzieherin und Labour-Politikerin
 Grayson Shillingford (1944–2009), westindischer Kricketspieler
 Jake Shillingford, britischer Singersongwriter
 John Shillingford († 1458), englischer Politiker
 John Parsons Shillingford (1914–1999), englischer Arzt
 Irvine Shillingford (* 1944), westindischer Kricketspieler
 Roger Shillingford, englischer Politiker
 Shane Shillingford (* 1983), westindischer Kricketspieler